

Турнири от Международната златна серия 

ATP Тур